Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (semifinali)
 Scott Davis /  David Pate (Campioni)

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (secondo turno)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (secondo turno)
 Doug Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Jeremy Bates /  Kevin Curren (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1990